Engelstede ist der Familienname von 

 Godeke Engelstede († nach 1535), Ratsherr der Hansestadt Lübeck
 Johann Engelstede († 1579), deutscher Jurist und Ratsherr der Hansestadt Lübeck